Людми́ла Ива́новна Тури́щева () — советская гимнастка. Четырёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта СССР (1970). Президент Федерации гимнастики Украины (1991—2000).

Биография 
Людмила Турищева родилась 7 октября 1952 года в Грозном. Начала заниматься спортивной гимнастикой в возрасте 10 лет под руководством Кима Вассермана, который трижды приходил к её родителям домой, уговаривая их и саму Людмилу, чтобы способная девочка занималась этим видом спорта. Уже тогда ему удалось разглядеть такие черты будущей чемпионки, как волевой характер, старательность, аккуратность в исполнении упражнений и упорство в отработке комбинаций.

В 1964 году Ким Вассерман передал свою группу девочек, в которой тренировалась и Людмила Турищева, Владиславу Растороцкому (Растороцкий тренировал только девочек, а Вассерман оставил себе мальчиков).

Свою первую золотую олимпийскую награду Людмила выиграла в 16-летнем возрасте, это произошло на Олимпийских играх в Мехико 1968 года. В составе сборной СССР вместе с Зинаидой Ворониной, Натальей Кучинской, Ларисой Петрик, Ольгой Карасёвой и Любовью Бурдой, Турищева добилась победы в командном первенстве. Впервые абсолютной чемпионкой мира Людмила стала в 1970 году в Любляне, в 1971 году прибавился титул абсолютной чемпионки Европы. Вскоре спортсменка переезжает из Грозного в Ростов-на-Дону, поступает в Ростовский педагогический институт, продолжая выступать на самом высоком уровне.

На XX Олимпийские игры в Мюнхене спортсменка приехала лидером советской сборной и завоевала две золотые награды в командном и личном многоборье. В 1973 году вновь стала абсолютной чемпионкой Европы, год спустя — абсолютной чемпионкой мира.

В 1974 году закончила Ростовский пединститут.

На своей третьей Олимпиаде в Монреале Турищева, капитан советской гимнастической сборной, завоевала золото в командном первенстве, две серебряные награды за выполнение вольных упражнений и опорного прыжка и бронзовую награду в личном многоборье. Сразу после завершения Олимпийских игр она ушла из большого спорта, переквалифицировавшись в тренера. В общей сложности за свою спортивную карьеру Людмила Турищева получала награды разных турниров и соревнований 137 раз.

С 1977 года замужем за выдающимся советским легкоатлетом Валерием Борзовым. После свадьбы переехала в Киев. Дочь Татьяна (род. 1978) — модельер, живёт с мужем в канадском городе Торонто.

Член КПСС с 1978 года. В 1986 году окончила обучение в аспирантуре Государственного дважды орденоносного института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (кафедра теории и методики гимнастики). В этом же году защитила диссертацию «Компоненты исполнительского мастерства гимнасток и методы их оценки» на соискание учёной степени кандидата педагогических наук.

В 1980—1992 годах работала членом женского технического комитета Международной федерации гимнастики, с 1991 по 2000 год была президентом Федерации гимнастики Украины.

В 1998 году Людмила Турищева была включена в Международный зал славы гимнастики, расположенный в американском городе Оклахома-Сити.

В 1975 году во время соревнований в Лондоне на Кубок мира Турищева выполняла упражнения на разновысоких брусьях. Когда упражнение приближалось к концу, она почувствовала, что конструкция снаряда не держится, но довела упражнение до конца, и сразу после соскока конструкция брусьев за её спиной развалилась. Турищева поприветствовала судей и зрителей и ушла с помоста, не оглянувшись на рухнувшие брусья.

Награды 
 1972 — Орден Трудового Красного Знамени
 1976 — Орден Ленина 
 Почётный знак ВЛКСМ
 1978 — Олимпийский Орден, Бронзовый знак
 Орден княгини Ольги III-й степени (16.01.2009)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краткие сведения

Видео 
 Фрагмент документального фильма-биографии, посвященного Ольге Корбут, с видеозаписью обрушения стойки во время выступления Турищевой, а также с комментариями о ней как спортсменке.
 Документальный фильм «Большая гимнастика» (1975), посвящённый Людмиле Турищевой
 Документальный фильм «Мгновения и годы» (1974)

Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1968 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1972 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Члены КПСС
Делегаты съездов ВЛКСМ
Выпускники Ростовского государственного педагогического университета
Кандидаты педагогических наук
Спортивные функционеры Украины